Maroc este împărțit în 16 regiuni, și împărțit în 62 de prefecturi și provincii.

 Oued Ed-Dahab-Lagouira
 Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
3. Guelmim-Es Semara
4. Souss-Massa-Drâa
5. Gharb-Chrarda-Béni Hssen
6. Chaouia-Ouardigha
7. Marrakech-Tensift-El Haouz
8. Oriental
9. Grand Casablanca
10.Rabat-Salé-Zemmour-Zaer
11.Doukkala-Abda
12.Tadla-Azilal
13.Meknès-Tafilalet
14.Fès-Boulemane
15.Taza-Al Hoceima-Taounate
16.Tangier-Tétouan